{{Кутијица за глумце
| име            = Мери Елизабет Винстед
| слика          = Mary Elizabeth Winstead by Gage Skidmore.jpg
| опис_слике     = Винстед 2010. на Комик-Кону у Сан Дијегу
| слика_ширина   = 
| пуно_име       = 
| датум_рођења = 
| место_рођења   = Роки Маунт
| држава_рођења  = Северна Каролина, 
| датум_смрти = 
| место_смрти    = 
| држава_смрти   = 
| узрок_смрти    = 
| друга имена    = 
| активност      = 
| занимање       = 
| супружник      = Рајли Стернс ​(2010 – 2017)​
| партнер        = Јуан Макгрегор (2017 – данас)
| деца           = 1
| битна улога    = 
| презентација   = 
| потпис         = 
| имдб           = 
| оскар          = 
| еми            = 
| златни глобус  = 
| греми          = 
| awards         = Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу  2006 Боби 
}}Мери Елизабет Винстед' () америчка је глумица, рођена 28. новембра 1984. године у Роки Маунту, Северна Каролина (САД).

 Филмографија 

|-
| 2005. || || -{Checking Out}- || Лиса Епл || 
|-
| 2005. ||Школа за суперхероје|| -{Sky High}- || Гвен Грејсон || 
|-
| 2005. || Круг 2 || -{The Ring Two}- || млада Евелин || 
|-
| 2006. || Црни Божић|| -{Black Christmas}- || Хедер Фицџералд || 
|-
| 2006. || Девојка из фабрике|| -{Factory Girl}- || Ингрид супер звезда|| 
|-
| 2006. || Боби || -{Bobby}- || Сузан Тејлор || номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољу филмску поставу
|- 
| 2006. || Последња екскурзија 3 || -{Final Destination 3}- || Венди Кристенсен || 
|-
| 2007. || Умри мушки 4 || -{Live Free or Die Hard}- || Луси Маклејн || 
|-
| 2007. || Грајндхаус: Отпоран на смрт|| -{Grindhouse: Death Proof}- || Ли Монтгомери || 
|-
| 2010. || Скот Пилгрим против света|| -{Scott Pilgrim vs. the World}- || Рамона Флауерс|| 
|-
| 2011. || Створ|| -{The Thing}- || др Кејт Лојд|| 
|-
| 2012. || Абрахам Линколн: Ловац на вампире|| -{Abraham Lincoln: Vampire Hunter}- || Мери Тод Линколн|| 
|-
| 2012. || Разбијени од алкохола|| -{Smashed}- || Кејт Хана|| номинација - Награда Спирит за најбољу глумицу у главној улози
|-
| 2012. || Осврт на стање ума Чарлса Свона Трећег|| -{A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III}- || Кејт|| 
|-
| 2013. || Добар дан да се умре мушки|| -{A Good Day to Die Hard}- || Луси Маклејн || 
|-
| 2013. || Дете разведених родитеља|| -{A.C.O.D.}- || Лорин Стингер|| 
|-
| 2013. || Спектакуларна садашњица|| -{The Spectacular Now}- || Холи Кили|| 
|-
| 2014. || Грешке || -{Faults}- || Клер/Ајра|| 
|-
| 2014. || Алекс из Виниса|| -{Alex of Venice}- || Алекс Ведер|| 
|-
| 2014. || Убијте гласника|| -{Kill the Messenger}- || Ен Сајмонс|| 
|-
| 2016. || Човек - швајцарски нож|| -{Swiss Army Man}- || Сара || 
|-
| 2016. || Холарови || -{The Hollars}- || Гвен || 
|-
| 2016. || Улица Кловерфилд број 10|| -{10 Cloverfield Lane}- || Мишел || Награда Сатурн за најбољу глумицу (филм)
|-
| 2017. || Фарго|| -{Fargo }- || Ники Сванго|| 10 епизода
|-
| 2020. || Птице грабљивице ||-{Birds of Prey}-'' || Хелена Бертинели / Хантрес ||
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1984.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа